

Geografia

Austria 
 Lambach – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Wels-Land

Francja 
 Lambach – gmina w Lotaryngii

Niemcy 
 Lambach – rzeka, dopływ Nahe